Tennis peut faire référence à :
 Tennis, un jeu vidéo de tennis sorti en 1972 sur la première console de jeux vidéo de l'histoire, la Magnavox Odyssey ;
Tennis, un jeu vidéo publié en 1980 par Mattel sur Intellivision,
Tennis, un jeu vidéo publié en 1984 par Nintendo sur Famicom.
Tennis, un jeu vidéo publié en 2018 par D3 Publisher sur Nintendo Switch.

Voir aussi 
 :Catégorie:Jeu vidéo de tennis